Il singolare femminile del torneo di tennis Adidas International 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Justine Henin-Hardenne che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Justine Henin-Hardenne (campionessa)
 Assente
 Amélie Mauresmo (finale)
 Lindsay Davenport (semifinali)

 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Chanda Rubin (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Adidas International 2004